Les Yeux ouverts peut désigner :
 Les Yeux ouverts un film de Louis Feuillade sorti en 1913 ;
 Les Yeux ouverts, un essai sur Marguerite Yourcenar paru en 1980 ;
 Les Yeux ouverts, un court métrage français de Joël Abecassis réalisé en 1987 ; 
 Les Yeux ouverts, titre de l'adaptation par Enzo Enzo de Dream a Little Dream of Me en 1990 ;
 Les Yeux ouverts, un roman de Didier Torossian, publié en .
 Les Yeux ouverts, un documentaire de Frédéric Chaudier sorti en 2010 ; 
 Les Yeux ouverts, un téléfilm de Lorraine Levy, diffusée en 2015.